Нєфтєгорський ГПЗ — Новокуйбишевськ (етанопровід) — трубопровід, яким здійснюється постачання сировини до нафтохімічного підприємства у Новокуйбишевську Самарської області Росії.

З 1957-го в Новокуйбишевську (за 20 км на північний захід від Самари) ввели в експлуатацію завод синтетичного спирту, котрий виробляв етанол з використанням етилену. Останній отримували на установках піролізу (парового крекінгу) вуглеводнів, при цьому основною сировиною є етан, який постачається з двох газопереробних заводів у тій же області. ГПЗ в Нєфтєгорську (на південний схід від обласного центру, на водорозділі лівих приток Самари С'єзжая та Ветлянка) зв'язали з Новокуйбишевськом етанопроводом двожиною 104 км та діаметром 273 мм, прокладеним на глибині 1—1,5 метра.

Можливо відзначити, що у 2010 році Нєфтєгорський ГПЗ виробив 63 тисячі тонн етану, або 37 % загального виробництва цього продукту на заводах Самарської області.

Примітки 

Трубопроводи для зріджених вуглеводневих газів